Karen Dotrice (1955-), est une actrice britannique.
 Roy Dotrice (1923-2017), est un acteur et scénariste britannique, père de Karen Dotrice.
Patronyme anglais